Markovac kan verwijzen naar de volgende plaatsen:

Bosnië en Herzegovina

 Markovac (Čelinac), een plaats in de gemeente Čelinac in de Servische Republiek in Bosnië en Herzegovina

Kroatië

 Markovac (Biskupija), een plaats in de Kroatische gemeente Biskupija
 Markovac (Daruvar), een plaats in de Kroatische gemeente Daruvar
 Markovac (Velika), een plaats in de Kroatische gemeente Velika
 Markovac (Višnjan), een plaats in de Kroatische gemeente Višnjan

Servië

 Markovac (Mladenovac), een plaats in de Servische gemeente Mladenovac
 Markovac (Velika Plana), een plaats in de Servische gemeente Velika Plana
 Markovac (Vršac), een plaats in de Servische gemeente Vršac